Winslow est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Royaume-Uni :
 Winslow, Buckinghamshire
 États-Unis :
 Winslow (Arizona)
 Winslow (Arkansas)
 Winslow, un village du comté de Stephenson dans l'Illinois,
 Winslow (Indiana)
 Winslow (Maine)
 Winslow (Nebraska)
 Winslow Township (New Jersey)
 Winslow Township (Pennsylvanie)
 Winslow West (Arizona)
 
 Kiribati :
 Winslow Reef, une île

Patronyme 

 Caroline Winslow médecin des États-Unis ;
 Charles Winslow (1888-1963), joueur de tennis sud-africain ;
 Charles-Edward Amory Winslow (1877-1957), bactériologiste américain, expert en santé publique ;
 Don Winslow (né en 1953), écrivain américain spécialisé dans le roman policier ;
  (1810-1874), psychiatre britannique ;
 Frederick Winslow Taylor (1856-1915), ingénieur américain ;
 Henry Winslow (1874-1953), peintre-graveur américain ;
 Jacques-Bénigne Winslow (1669-1760), médecin français d’origine danoise ;
 James Winslow, (1981-), pilote automobile britannique ;
 Kellen Winslow (1957-), joueur de football américain ;
 Kellen Winslow II (1983-), joueur de football américain, fils du précédent ;
 Louis Winslow Austin (1867-1932), physicien américain ;
 Michael Winslow (1958-), acteur américain ;
 Rickie Winslow (1964-), joueur américain de basket-ball.

Personnages de fiction 
 , personnage déifié de la série de BD de science-fiction humoristique américaine  de Phil Foglio.
 Winslow, dans Winslow contre le roi (film, 1948), personnage inspiré de George Archer-Shee.
 Winslow Wong, personnage de fiction du film américain La Valse des truands de Paul Bogart incarné par Bruce Lee
 Winslow Leach, personnage de fiction du film américain Phantom of the Paradise de Brian de Palma.
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais